Ду́хов (Ду́хова) — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Духов 
 Духов, Алексей Михайлович (1921—1984) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Духов, Борис Иннокентьевич (1937—2011) — командующий Войсками ПВО Вооружённых сил России (1991—2000), генерал-полковник.
 Духов, Николай Леонидович (1904—1964) — советский конструктор бронетехники, ядерных и термоядерных вооружений.

Духова 
 Духова, Алла Владимировна (род. 1966) — советский и российский хореограф.

Топоним 
 Духов — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области России.
 Духов — село в Кременецком районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Духов день (значения)
 Духово
 Духи (значения)